Ablemma är ett släkte av spindlar. Ablemma ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Ablemma